Города Мали () — список наиболее крупных населённых пунктов Мали. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Мали есть 34 города с численностью более 3000 человек.

Список городов Мали

Примечания

Ссылки 

 
Мали
Списки:Мали